Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1965 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith et Lesley Turner battent Robyn Ebbern et Billie Jean Moffitt en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1965
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965
Sport en février 1965